Чемпіонат Угорщини з футболу 2006—2007 — 105-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона втретє поспіль здобув Дебрецен.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Будапешт Гонвед взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубку Угорщини 2006—2007.
2. З клубу Уйпешт було знято 3 очки через расистські висловлювання вболівальників.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

2006—2007
Угорщина
Угорщина
2006 в угорському спорті
2007 в угорському спорті